

Nom commun 
Matriochka peut faire référence à :
 Matriochka, nom de la série de poupées russes de tailles décroissantes placées les unes à l'intérieur des autres.

Titres 

 Matriochka, premier album solo de Jérémy Frérot, sorti en 2018 ;
 Matriochka, pièce pour seul en scène en langue persane basée sur une sélection de nouvelles d'Anton Tchekhov.

Voir aussi 
 Cerveau matriochka, mégastructure hypothétique proposée par Robert Bradbury, fondée sur la sphère de Dyson et dotée d'une capacité informatique immense ;
 Matroska, conteneur vidéo qui peut regrouper au sein d'un même fichier (généralement avec l'extension .mkv) plusieurs flux vidéo, flux audio, ainsi que plusieurs sous-titres et des chapitres.